Sais  — род бабочек из семейства нимфалид (Nymphalidae) и подсемейства данаид (Danainae). Распространены в Южной Америке. К этому роду относят 2 вида: Sais rosalia (c 16 подвидами) и Sais browni.

Виды и подвиды 
 Sais browni Takahashi, 1977 — Колумбия
 Sais rosalia (Cramer, 1779)
 S. r. badia Haensch, 1905 — Боливия
 S. r. brasiliesis Talbot, 1928 — Бразилия (Мату-Гросу)
 S. r. camariensis Haensch, 1905 — Гайана
 S. r. klagesi Avinoff, 1926 — Бразилия (Амазонас)
 S. r. mosella (Hewitson, 1867) — Венесуэла
 S. r. promissa Weymer, 1883 — Бразилия (Амазонас)
 S. r. rosalia (Cramer, 1779) — Гайана
 S. r. rosalinde Weymer, 1890 — Бразилия (Пара)
 S. r. schatzi Zikán, 1941 — Бразилия (Амазоная)
 S. r. virchowii Dewitz, 1877 — Венесуэла
 S. r. zitella (Hewitson, 1868) — Перу, Амазонка

Ссылки 
 Классификация и распространение на www.nic.funet.fi.

Нимфалиды
Роды чешуекрылых